Czernaevia laevigata är en flockblommig växtart som beskrevs av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow. Czernaevia laevigata ingår i släktet Czernaevia och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. l. laevigata
 C. l. exalatocarpa
 C. l. laevigata

Källor 

Flockblommiga växter
laevigata